Ryan Griffin (1989-), giocatore di football americano statunitense
Ryan Griffin (1990-), giocatore di football americano statunitense